Anastassia Prykhodko (1987-), chanteuse ukrainienne
Vladimir Prikhodko (1944-2011), athlète français spécialiste du lancer de marteau

Patronyme russe
Patronyme ukrainien